Osmi opšti izbori u Republici Srpskoj održani su 7. oktobra 2018. godine. Bili su deo opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Glasači su birali predsednika Republike Srpske i 83 člana Narodne skupštine Republike Srpske. Prema zakonskim odredbama, dotadašnji predsednik Milorad Dodik nije mogao ponovo da se kandiduje. Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) kandidovao je dotadašnju premijerku  Željku Cvijanović i ona je izabrana za predsednicu. SNSD je, takođe, osvojio najviše mandata u Narodnoj skupštini, a Radovan Višković je postao premijer, nakon kraćeg prelaznog roka.

Rezultati

Izbori za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske

Izbori za Narodnu skupštinu

Reference

Spoljašnje veze

Izbori ba